

Зеедорф — громада в кантоні Зеєланд 
 Зеедорф — громада в кантоні Урі